Евр., Евр, евр или ЕВР — многозначная аббревиатура. Возможные значения:
 Евр — Послание апостола Павла Евреям
 евр. — еврей, еврейский
 Евр. — Европа
 евр. — европейский
 евр — евростандарт — обозначение в недвижимости
 е. вр. — единица времени
 ЕВР — единый внутренний рынок

См. также 
 EBP (латиница)